

Geografia
 Lissa – isola della Croazia nel Mare Adriatico
 Lissa – capoluogo dell'isola di Lissa
 Lissa – nome tedesco della città polacca di Leszno
 Lissa – nome tedesco del villaggio rumeno di Lisa

Mitologia
 Lissa – personificazione del furore e della rabbia nella mitologia greca

Onomastica
 Lissa – ipocoristico inglese del nome proprio di persona femminile Melissa

Zoologia
 Lissa – genere di granchi della famiglia Majidae

Pagine correlate
Battaglia di Lissa